Charming Forge steht für:

 Charming Forge (Pennsylvania), eine Ortschaft im Berks County in Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Old Charming Forge Dam, einen Staudamm im Berks County in Pennsylvania, Vereinigte Staaten